Gretsch ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Gretsch OSB (1753–1826), österreichischer römisch-katholischer Dogmatiker
 Albin Gretsch (1899–unbekannt), SS-Unterscharführer
 Hermann Gretsch (1895–1950), Architekt und Designer
 Joel Gretsch (* 1963), US-amerikanischer Schauspieler
 Kendall Gretsch (* 1992), US-amerikanische Behindertensportlerin
 Mechthild Gretsch († 2013), deutsche Anglistin und Mediävistin
 Michel Gretsch (1943–1998), luxemburgischer Colonel
 Nikolai Iwanowitsch Gretsch (1787–1867), russischer Journalist
 Patrick Gretsch (* 1987), deutscher Radrennfahrer

Gretsch ist der Name folgender Unternehmen:
 Gretsch, Unternehmen, das akustische und elektrische Gitarren sowie Schlagzeuge herstellt

Siehe auch:
 Graetsch
 Kretsch